Jauche bezeichnet:
 Jauche, flüssige Exkremente von Tieren und Menschen, findet Verwendung als Dünger oder zur Herstellung von Biogas, siehe auch Gülle
 Pflanzenjauche, gärende Ansätze von Pflanzenmaterial mit Wasser zu gärtnerischen Zwecken
 Jauche, Ortsteil von Orp-Jauche, Gemeinde in der französischsprachigen Provinz Wallonisch Brabant in Belgien
 DJ Jauche alias Oliver Marquardt (* 1969), deutscher Techno-Musiker und DJ

Siehe auch:
 Jauch